Атбара — река в Судане и Эфиопии.
 Атбара — город в Судане.